Ernesto Augusto (20 de noviembre de 1629 - 23 de enero de 1698), duque de Brunswick-Luneburgo, fue el primer príncipe elector de Hannover al ser elevado el ducado de Hannover a electorado imperial del Sacro Imperio Romano Germánico, en 1692, por el emperador Leopoldo I Sacro Imperio Romano Germánico.

Primeros años de vida 
Era hijo del Duque Jorge de Brunswick-Luneburgo, quien es considerado el primer miembro de la Casa de Hannover, y de Ana Leonora de Hesse-Darmstadt.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio con Sofía de Wittelsbach, princesa del Palatinado. en la ciudad de Heidelberg el 30 de septiembre de 1658. De este matrimonio nacieron 7 hijos:

 Jorge I Luis (Leineschloss, Osnabrück, 28-5-1660 - Osnabrück, 11-6-1727), elector de Hannover al suceder a su padre en 1698, y rey de Inglaterra desde 1714.

 Federico Augusto (Hannover, 4-10-1661 - caído en batalla, St. Georgen, 10-1-1691). 

 Maximiliano Guillermo (Osnabrück, 13-12-1666 - Viena, 27-7-1726). 

 Sofía Carlota (Schloss Iburg, Osnabrück, 2-10-1668 - Hannover, 1-5-1705), casada con Federico I, rey de Prusia.

 Carlos Felipe (Schloss Iburg, Osnabrück, 13-10-1669 - caído en batalla, Pristina, 1-1-1690). 

 Cristian (Heidelberg, 29-9-1671 - ahogado en el río Danubio, 31-7-1703). 

 Ernesto Augusto II (Osnabrück, 7-9-1674 - Osnabrück, 14-8-1728), príncipe-obispo de Osnabrück (1715-1728); creado por su hermano Jorge I, duque de York, duque de Albany y conde de Ulster (1716).

Vida pública 
Cuando el ducado de Brunswick-Luneburgo fue dividido en 1635, Jorge heredó los principados de Calenberg y Gotinga, y en 1636 trasladó su residencia a Hannover. 

Ernesto Augusto unificaría bajo su mando diversos territorios del noroeste de Alemania, agrupados en torno a Hannover, obteniendo del emperador Leopoldo I su constitución en feudo hereditario para los primogénitos varones de su linaje. La esposa de este, Sofía, fue declarada en 1701 heredera del trono de Gran Bretaña (entonces Inglaterra y Escocia), por un decreto que declaraba que los católicos no podían acceder al trono. Sofía era en aquel momento la más elegible descendiente protestante de Jacobo I de Inglaterra (su nieta).

Antepasados

Referencias 

 

Príncipes de Calenberg del siglo XVII (casa de Welf)
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XVII (casa de Welf)
Obispos de Alemania del siglo XVII
Príncipes electores
Príncipes obispos de Osnabruck